Jméno a příjmení Jaroslav Kohout má více známých nositelů:

 Jára Kohout (1904–1994) – český filmový herec a zpěvák
 Jaroslav Kohout (filosof) (1924–2013) – český filosof a politik